De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Alaska, waar men in oktober 1867 11 dagen oversloeg en tegelijkertijd de internationale datumgrens vanwege de aankoop van Alaska.

Overgangskalender
1867
Geschiedenis van Alaska